Čubrilović ist der Familienname folgender Personen:

 Vaso Čubrilović (1897–1990), serbischer Historiker und Politiker
 Veljko Čubrilović (1886–1915), Helfer der Attentäter des österreichisch-ungarischen Thronfolgers 1914